Die HMS Daring (D05) war ein Zerstörer der Daring-Klasse der Royal Navy.

Allgemeines 
Die Daring-Klasse umfasste elf britische Zerstörer, die ab 1952 in den Dienst der Royal Navy und der australischen Marine gestellt wurden. Die Daring wurde 1952 in Dienst gestellt und 1971 abgewrackt. Alle anderen Schiffe der Klasse wurden ebenfalls seit 1971 abgewrackt. Einzig die HMAS Voyager sank am 10. Februar 1964, nachdem sie mit der HMAS Melbourne kollidierte.

Weblinks 
 HMS Daring auf battleships-cruisers.co.uk (englisch).

Einzelnachweise 

Zerstörer (Vereinigtes Königreich)
Daring-Klasse (1949)
Swan Hunter